La Terre est avant tout une planète du Système solaire mais le terme est utilisé dans plusieurs domaines.

Dérivés 
 Milieu physique où l'homme vit et exerce ses activités, où existent différentes formes de vie : biosphère ;
 Contrée, pays, région déterminée, considérés du point de vue de certaines de leurs caractéristiques ;
 Sol (pédologie) considéré dans sa nature, son aspect, sa consistance ;
 Sol en tant qu'objet de production par l'agriculture : terre arable ;
 Sol en tant qu'objet de possession : propriété.

Économie 
 La terre est un élément permettant d'attribuer une valeur aux biens, notamment pour les Physiocrates.

Physique 
 La terre est la matière naturelle :
 formant la partie superficielle du globe : sol (pédologie) 
 constituée par différentes argiles entrant dans la fabrication de différents produits (poterie)
 La terre est un des quatre éléments dans la doctrine physique d'Empédocle
 La terre (idéogramme 土) est un des cinq éléments dans la vision extrême-orientale
 Matériau de construction : terre crue, mortier de terre, béton de terre, terre-argile

Électricité 
 La terre désigne le potentiel électrique du sol considérée comme une référence équipotentielle de  et servant généralement à relier les châssis des appareillages électriques, ou à écouler les charges en provenance de paratonnerres par exemple.
 Les schéma de liaison à la terre spécifient les différentes manières d'interconnecter un appareil électrique, la terre et le réseau électrique de manière à assurer la sécurité des utilisateurs.

Peinture 
 Les terres sont des pigments minéraux naturels issus de la roche, qui doivent leurs teintes brunes, variant du rouge ou jaune, à leur teneur en oxyde de fer : terre de Sienne, terre d'ombre, terre de Cassel, terre verte.

Littérature 
 Terre est un roman de science-fiction de David Brin
 Terre est un roman de science-fiction de Marie C. Farca
 La Terre est un journal communiste en direction du monde rural
 La Terre est un roman d'Émile Zola appartenant à la série des Rougon-Macquart.
 Terre est un univers de fiction de la série Honor Harrington.

Cinéma et télévision
 La Terre est un film d'André Antoine, d'après le roman éponyme d'Émile Zola (1921)
 La Terre est un film soviétique muet d'Alexandre Dovjenko (1930)
 La Terre est un film bulgare de Zahari Zhandov (1957)
 Terre est un épisode de la série télévisée Stargate Universe ; voir aussi ce que recouvre le concept de Terre dans cette série.